Никола Асенов Спасов (; 15 декабря 1958, София, Болгария — 23 ноября 2020) — болгарский футболист и тренер.

Игровая карьера 
На серьёзном уровне Никола Спасов начал играть в футбол в «Локомотиве» из Софии. Именно в этой команде он достиг наилучших результатов, выиграв чемпионат Болгарии. Затем Спасов успешно играл за «Дунав» и «Черно море». В конце восьмидесятых форварду удалось уехать в Португалию, где болгарин результативно действовал в командах низших лиг. Но закрепиться на более серьёзном уровне у него не удалось. Завершал свою карьеру на родине Спасов в «Черно море».

Тренерская карьера 
Свою самостоятельную тренерскую карьеру Никола Спасов начал за рубежом. Несколько лет он работал с командами низших лиг Испании и Португалии. В 2004 году он вернулся на родину в «Черно море». Некоторое время Спасов входил в тренерский штаб клуба. В 2007 году он самостоятельно возглавил коллектив и уже через год он довел его до финала кубка Болгарии. В сентябре 2009 года по ходу сезона Спасов был уволен из клуба. Он уступил место наставника своему помощнику Велизару Попову.

За несколько лет болгарин трижды принимал македонскую «Брегальницу», а также работал с рядом болгарских команд низших дивизионов. В 2014 году Спасов во второй раз был назначен на пост главного тренера «Черно море». Второй заход на эту должность оказался более успешным — специалист привел клуб к победе в Кубке и Суперкубке страны. Вместе с ним он участвовал в Лиге Европы УЕФА.

В начале января 2018 года болгарский тренер возглавил казахстанский «Кызыл-Жар СК». 22 мая 2018 расторг контракт с ФК «Кызыл-Жар СК» по обоюдному согласию.

Скончался на 62-м году жизни 23 ноября 2020 года от двойной бронхопневмонии, вызванного коронавирусной инфекцией после трёх недель лечения в больнице болгарского города Монтана.

Достижения

Футболиста 
 Чемпион Болгарии: 1977/78
 Финалист кубка Советской армии: 1985

Тренера 
 Обладатель Кубка Болгарии: 2015
 Обладатель Суперкубка Болгарии: 2015
 Финалист Кубка Болгарии: 2008

Семья 
Младший брат Спасова Юлиан (род. 1963) также являлся футболистом. Он выступал за «Черно море» и «Спартак» из Варны, «Пасуш де Феррейру» и «Лузитанию».

Примечания 

Футболисты Болгарии
Игроки ФК «Локомотив» София
Игроки ФК «Дунав»
Игроки ФК «Черно море»
Игроки ФК «Спартак» Варна
Игроки ФК «Бейра-Мар»
Игроки ФК «Фаренсе»
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Фреамунде»
Футбольные тренеры Болгарии
Тренеры ФК «Брегалница» Штип
Тренеры ФК «Черно море»
Тренеры ФК «Спартак» Варна
Тренеры ФК «Кызыл-Жар»
Тренеры ФК «Светкавица»
Тренеры ФК «Монтана»
Почётные граждане Варны
Умершие от COVID-19 в Болгарии